Мариенфелд () — село в Чимишлийском районе Молдавии. Наряду с селом Ялпужень входит в состав коммуны Ялпужень.

История 
23 января 1965 года село было переименовано в Первомайск, а 22 октября 1973 года к нему присоединено село Ялпужены.

Постановлением № 882 от 22.01.1992 село Ялпужены снова выделено в самостоятельное село, а селу Первомайск возвращено историческое название Мариенфелд.

География 
Село расположено на высоте 137 метров над уровнем моря. Недалеко от села по направлению с севера на юг протекает река Ялпужель (правый приток реки Ялпуг), которая периодически пересыхает.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Мариенфелд проживает 646 человек (306 мужчин, 340 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Чимишлийского района